O Campeonato Paulista Sub-20 de 2021 foi a sexagésima sexta edição desta competição amadora organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Ela foi disputada por 54 equipes entre os dias 5 de agosto e 22 de dezembro de 2021. Nas finais, o Palmeiras ganhou do Mirassol em ambos os jogos e sagrou-se campeão paulista sub-20 pela quinta vez consecutiva.

Participantes e regulamento
O torneio foi disputado por 54 participantes, cuja a tabela foi divulgada pela organização em 28 de junho de 2021. Na primeira fase, os participantes foram divididos em nove grupos, pelos quais os integrantes disputaram jogos de turno e returno contra os adversários do próprio chaveamento. No término, qualificaram-se os três primeiros colocados de cada grupo e os cinco melhores quarto colocados. A fase seguinte manteve um regulamento semelhante, no qual as 32 equipes restantes foram divididas em oito grupo com quatro integrantes, classificando as duas melhores colocadas de cada. Mais tarde, o sistema se alterou para jogos eliminatórios.

Os 54 participantes desta edição foram:

Grupo 1
 
 
 
 
 
 

Grupo 2
 
 
 
 
 
 

Grupo 3
 
 
 
 
 
 

Grupo 4
 
 
 
 
 
 

Grupo 5
 
 
 
 
 
 

Grupo 6
 
 
 
 
 
 

Grupo 7
 
 
 
 
 
 SC Brasil

Grupo 8
 
 
 
 
 
 

Grupo 9

Resultados

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Índice técnico

Segunda fase

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Fases finais

Ligações externas
 Website oficial da Federação Paulista de Futebol
 
 

Campeonato Paulista de Futebol Sub-20
Campeonato Paulista de Futebol de 2021